Greeley ist ein Familienname und bezeichnet mehrere Orte, einen Krater, einen Berg und zwei Verwaltungseinheiten:

Personen
 Andrew Greeley (1928–2013), US-amerikanischer katholischer Geistlicher, Soziologe und Schriftsteller
 Evelyn Greeley (1888–1975), US-amerikanische Schauspielerin österreichischer Abstammung
 Horace Greeley (1811–1872), US-amerikanischer Zeitungsverleger, Politiker  und Gegner der Sklaverei

Verwaltungseinheiten
 Greeley County (Kansas)
 Greeley County (Nebraska)

Mittel- und Kleinstädte
 Greeley (Colorado)
 Greeley (Nebraska)
 Greeley (Iowa)
 Greeley (Kansas)
 Greeley (Kentucky)
 Greeley (Minnesota)
 Greeley (Missouri)
 Greeley (Nebraska)
 Greeley (Pennsylvania)

Berge
 Greeley (Berg)

Einschlagkrater
 Greeley (Marskrater)

Siehe auch:
 Greely 
 Greeley Township